Марко Николич ():
 Марко Николич (en; 1946—2019) — сербський актор.
 Марко Николич ( 1989) — сербський боксер.
 Марко Николич ( 1990) — сербський волейболіст.
 Марко Николич ( червень 1989) — сербський футболіст.
 Марко Николич (en;  серпень 1989) — сербський футболіст.
 Марко Николич (en;  1997) — шведський футболіст.
 Марко Николич ( 1998) — сербський футболіст.
 Марко Николич ( 1979) — сербський футбольний тренер.
 Марко Николич ( 1977) — сербський хокеїст.
 Див. також 
 Николич

 Примітки